Ольга Чехова:
  (Olga Čechová; 1925—2010) — чешская художница.
 Чехова, Ольга Константиновна (1897—1980) — немецкая актриса.